Луганский областной совет — орган местного самоуправления Луганской области.

Представляет интересы сёл, посёлков, а также городов Луганской области.

Действует на основе законов Украины: Конституции Украины, «О местном самоуправлении на Украине» и «О статусе депутатов местных советов».

Состоит из 124 депутатов, избираемых на 5 лет.
По состоянию на 2013 год состав Луганского областного совет входили 4 партии: Партия регионов (106 депутатов), Коммунистическая партия Украины (13), Сильная Украина (4) , Украинская социал-демократическая партия (1).

Основная деятельность заключается в коллективном обсуждении и решении важных для области вопросов.
Работа совета ведётся сессионно. Сессии состоят из пленарных заседаний и заседаний её постоянных комиссий.
Доклады длятся в пределах 30 минут.

14 мая 2014 года под давлением вооруженных лиц объявил о самороспуске.

16 июня 2014 года фракция Коммунистической партии Украины (13 депутатов) в полном составе перешла во вновь созданный парламент ЛНР.

Комиссии 
На 2013 год в Луганском областном совете действуют семь комиссий:
 Комиссия по вопросам образованию, науке, молодежи и спорту.
 Комиссия по вопросам экономическому развитию, бюджету и финансам.
 Комиссия по вопросам промышленной политики, предпринимательства, экологии и ЖКХ.
 Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
 Комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и социального развития села.
 Комиссия по вопросам коммунальной собственности и использования природных ресурсов.
 Комиссия по вопросам регламента, депутатской деятельности, обеспечения прав граждан, свободы слова и информации.

Председатели Луганского областного совета 
 Шевченко Михаил Евгеньевич — (1940—1942).
 Орешко Иван Сергеевич — (1943—1947).
 Стеценко Степан Емельянович — (1948—1950).
 Решетняк Филипп Нестерович — (1950—1960).
 Гуреев Николай Михайлович — (1960—1963).
 Иваненко Иван Степанович — (1963—1964).
 Гуреев Николай Михайлович — (1964—1971).
 Давиденко Николай Степанович — (1971—1974).
 Лисицын Виктор Афанасьевич — (1974—1981).
 Мерзленко Альберт Васильевич — (1981—1986).
 Зверев Рид Петрович — (1986—1987).
 Касьянов Анатолий Васильевич — (1987—1990).
 Хананов Эдуард Ахатович — (1990—1991).
 Касьянов Анатолий Васильевич — (1991—1992).

Примечания 

Луганская область
Областные советы Украины